Казач () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Таркеу.
 Казач () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Нучет.